Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier, se dispute à Carlsbad du 16 au .

Dominika Cibulková remporte le simple dames. En finale, elle bat Marion Bartoli, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
San Diego
Sport en Californie en 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en juillet 2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012